Семака:
 Семака Євген (1863–1913) — український (буковинський) церковний і культурний діяч, православний священик. Брат Івана та Іллі Семаків.
 Семака Іван (1850–1894) — український (Буковина) громадський діяч, нотаріус. Брат Євгена й Іллі Семаків.
 Семака Ілля (1866–1929) — український юрист, судовий радник, громадський і політичний діяч на Буковині Брат Євгена та Івана Семаків.
 Семака-Нижанківська Меланія (1898–1973) — українська журналістка, письменниця. Донька Іллі Семаки.

Українські прізвища